Васи́лий Сухору́ков:
 Сухоруков, Василий Васильевич (род. 1935) — доктор наук.
 Сухоруков, Василий Дмитриевич (1795—1841) — русский историк, статистик. 
 Сухоруков, Василий Тимофеевич (1898—1988) — советский историк.
 Сухоруков, Василий Яковлевич (1923—1974) — полный кавалер ордена Славы.